Santonen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Santonen (klippa), Lappland, Kemi-Torneå, 
 Santonen (halvö), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar